Кри́стиан Ха́ммер (, ): Хаммер, Кристиан (род. 1976) — норвежский двоеборец, двукратный чемпион мира.
 Хаммер, Кристиан (род. 1987) — немецкий профессиональный боксёр.